Groß-Botschko steht für:
 Groß-Botschko, den deutschen Namen der Gemeinde Bocicoiu Mare in Rumänien
 Groß-Botschko, eine seltene deutsche Bezeichnung für die Stadt Welykyj Bytschkiw in der Ukraine